

В 2013 году сборная России принимала участие в отборочном турнире чемпионата мира.

Гостевой матч отборочного турнира чемпионата мира против сборной Ирландии, запланированный на 22 марта, был перенесен на следующий день из-за шторма и снегопада. 23 марта из-за ледяной корки матч был перенесен на летнюю резервную дату. 10 апреля на заседании ФИФА было принято решение провести матч 14 августа, ранее на эту дату была запланирована товарищеская игра со сборной Аргентины.

Матчи

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F 

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F 

Турнирная таблица после матча

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F 

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F 

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F 

Турнирная таблица после тура

Отборочная стадия XX чемпионата мира. Матч группы F 

Итоговая таблица

Товарищеский матч

Товарищеский матч

Примечания

Ссылки 
 Сборная России' 2013 на сайте rusteam.permian.ru
 Календарь сборной на сайте news.sportbox.ru

2013 год в футболе
2013